Robert Foster (1589–1663) – angielski prawnik, najwyższy sędzia Sądu Ławy Królewskiej
 Robert Foster (1856–1921) – amerykański baseballista
 Robert Foster (1891–1960) – amerykański pływak, olimpijczyk
 Robert Foster (1938–2011) – amerykański producent i scenarzysta
 Robert Foster (ur. 1949) – amerykański pisarz, autor Encyklopedii Śródziemia
 Robert Foster (ur. 1970) – jamajski lekkoatleta, olimpijczyk
 Robert Foster (ur. 1994) – amerykański futbolista